Sabrina Windmüller (ur. 13 października 1987 w Walenstadt) – szwajcarska skoczkini narciarska, reprezentantka SSC Toggenburg.
Jej siostrą jest Bigna Windmüller.

Przebieg kariery 
Na międzynarodowej arenie zadebiutowała 18 stycznia 2006 w Dobbiaco-Toblach podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego, oddając skok na odległość 51 m na skoczni średniej.

3 grudnia 2011 w pierwszym w historii konkursie Pucharu Świata kobiet w Lillehammer zajęła 31. miejsce, po skokach na 87,5 m i 68,5 m.

7 stycznia 2012 po raz pierwszy stanęła na podium, jednocześnie zwyciężając w zawodach Pucharu Świata kobiet w Hinterzarten, po oddanym jednym skoku (ze względu na odwołaną II serię) na odległość 100 metrów.

2012/2013 
Windmüller została powołana do jednoosobowej kadry A kobiet w Reprezentacji Szwajcarii w sezonie 2012/2013.

14 lipca 2012 odbył się pierwszy z czterech konkursów Letniego Pucharu Kontynentalnego kobiet 2012, w austriackim Villach. Zajęła szóste miejsce, skacząc na 84 m i 80,5 m. Następnego dnia zwyciężyła, po skokach na 92 m i 88 m.

15 sierpnia 2012 w pierwszym w otwierającym Letnie Grand Prix 2012 konkursie w Courchevel uplasowała się na ostatniej, 47. pozycji, skacząc na 65,5 m.

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Starty na mistrzostwach świata – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w zawodach

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów Pucharu Kontynentalnego 
  Notodden – 11 grudnia 2015 (1. miejsce)
  Notodden – 12 grudnia 2015 (1. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w zawodach

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Szwajcarskie skoczkinie narciarskie
Urodzeni w 1987